Alfred (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Alfred (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Lake Alfred, població dels Estats Units a l'estat de Florida.